Forman steht für:

Personen:
 Bruce Forman (* 1956), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Christine Jones Forman (* 1949 als Christine Jones), US-amerikanische Astrophysikerin
 Gar Forman, US-amerikanischer Basketballfunktionär
 Gayle Forman (* 1970), US-amerikanische Schriftstellerin

 Justus Forman (1875–1915), US-amerikanischer Schriftsteller und Bühnenautor 
 Lewis Leonard Forman (1929–1998), britischer Botaniker
 Miloš Forman (1932–2018), tschechoslowakisch-US-amerikanischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Milton Forman (1915–2000), US-amerikanischer Ingenieur, Manager und Berater
 Mitchel Forman (* 1956), US-amerikanischer Jazz- und Fusionmusiker
 Paul Forman (* 1937), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker (Forman-These)
 Petr Forman (* 1964), tschechischer Schauspieler, Sohn von Miloš Forman
 Robin Forman, US-amerikanischer Mathematiker
 Terry Forman (* 1948), australischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Marsh Forman (1809–1875), US-amerikanischer Politiker
 Werner Forman (1921–2010), tschechischer Fotograf
 William R. Forman, US-amerikanischer Astrophysiker
 William St. John Forman (1847–1908), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forman (Illinois)
 Forman (North Dakota)
 Forman (West Virginia)
 Forman Township (Sargent County, North Dakota)

Weiteres:
 (11333) Forman, Asteroid
 Forman Motor Manufacturing, britischer Automobilhersteller
 Forman-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:

 Foreman
 Formann
 Vormann
 Brown-Forman